

Patronyme 
 Dieter Wellershoff (1925-2018), écrivain allemand
  (1933-2005), amiral allemand

Homonymie de patronyme